Балясина — невисокий фігурний стовпчик, що підтримує перила
 Балясина — точена рейка, що слугує щаблем штормтрапа